Émond peut désigner :
 Anne Émond (1982-), réalisatrice et scénariste québécoise.
 Bernard Émond (né en 1951, à Montréal - ) est un réalisateur, scénariste et producteur québécois.
 
 Pierre-Luc Émond (né le  à Valleyfield au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Article connexe